Сенат Гавайев () — верхняя палата легислатуры штата Гавайи. Главой Сената является Председатель, который выбирается самим Сенатом из своих членов путём голосования.

Сенат Гавайев заседает в Капитолии штата Гавайи в Гонолулу.

История 
Предшественником Сената Гавайев является Палата дворян (), созданная в 1840 году в Королевстве Гавайи. В 1894 году после свержения короля и учреждения Республики Гавайи палата была переименована в Сенат.

Состав 
Сенат состоит из 25 членов, каждый из которых избирается раз в четыре года от каждого из 25 избирательных округов. В  все 25 мест занимают представители Демократической партии Гавайев. Это единственная безоппозиционная палата парламентов штатов США (за исключением Небраски, где члены легислатуры официально являются беспартийными).

С 5 мая 2015 года Председателем Сената является .

См. также 
 Легислатура Гавайев
 Палата представителей Гавайев

Примечания 

Гавайи
Легислатура Гавайев